Auteur et historien italien, Danilo Fappani a particulièrement travaillé sur l'histoire de la province de Brescia (nord-ouest de l'Italie).

Il est l'un des principaux auteurs et fondateur de l'Enciclopedia bresciana.

Bibliographie 

 Danilo Fappani, Enciclopedia bresciana, Brescia 1975.
 Danilo Fappani, Enciclopedia Bresciana,  Brescia, 1981.

Historien italien
Encyclopédiste du XXe siècle